Gizmo est un synonyme anglais de gadget. Il est souvent utilisé comme titre humoristique, d'habitude temporaire, pour des logiciels ou des outils technologiques en développement.

 DJ Gizmo est un disc jockey, producteur de techno hardcore, membre de la Dreamteam.
 Gizmo5 (Anciennement Gizmo Project) est un logiciel propriétaire gratuit client de téléphonie sur IP et de messagerie instantanée, fondé sur les protocoles standards ouverts SIP et Jabber.
 Gizmo est un personnage de DC Comics.
 Gizmo est un personnage de la série de films Gremlins.
Gizmo est le surnom de Shaun Edwards, l'entraineur Anglais de la défense de l' équipe de France de Rugby à XV, depuis l'après-coupe du Monde 2019.
 Gizmo, de son vrai nom Nat Robinson, disc jockey du groupe de hip-hop américain Audio Two.
Gizmo est un film montage de documents des années 1910 à 1950 sur des situations et inventions loufoques de l'Homme.
 Microsoft Gizmo est un projet lancé par Microsoft dans le but de faciliter l'internationalisation de ses systèmes d'exploitation.

Voir aussi 
Homophones
 Guizmo, auteur, compositeur, guitariste et chanteur du groupe Tryo.
 Guizmo, rappeur français.